Philagrius oder Philagrios ist der Name folgender Personen:

 Philagrios (Autor), einer der Verfasser der Witzesammlung Philogelos (4. Jahrhundert)
 Philagrius (Eremit)
 Philagrius (Bischof und Märtyrer)
 Philagrius von Epirus (um 275 n. Chr.), Arzt aus Thessalonike
 Philagrios (Historiker), römischer Staatsbeamter und Historiker